Roland Wehrle ist der Name folgender Personen:

* Roland Wehrle (Fußballspieler) (* 1927), deutscher Fußballspieler
 Roland Wehrle (Manager) (* 1948), deutscher Gesundheitsmanager und Fastnachtsfunktionär